Caldelas peut désigner :

Toponymes

Castro Caldelas - une commune de la province d'Ourense en Espagne située dans la communauté autonome de Galice.
Ponte Caldelas - une commune de la province de Pontevedra en Espagne située dans la communauté autonome de Galice.
Comarca da Terra de Caldelas - une comarque de la province d'Ourense en Espagne située dans la communauté autonome de Galice.

Caldelas, une des paroisses civiles de la municipalité d'Amares, située dans le district de Braga ;
Caldelas, une des paroisses civiles de la municipalité de Guimarães, située dans le district de Braga.

Homonymie de toponyme